Lug (mađarski:Laskó) je naselje u općini Bilje u Osječko-baranjskoj županiji naseljeno većinom Mađarima.

Zemljopis
Lug je smješten je južnom dijelu Baranje, u mikroregiji Dravsko -dunavskih ritova Istočno hrvatske ravnice, 7 km sjeverno od središta općine, naselja Bilja.

Šport 
NK Lug

Kultura 
kompleks dvorca Tikveš u šumi Korisedo (Jasenik)

Izvori

‎
Naselja u Osječko-baranjskoj županiji
Mađari u Hrvatskoj